Луис Арсе ():
 Луис Арсе Гомес (1938—2020) — боливийский военный и ультраправый политик, министр внутренних дел в правительстве генерала Гарсиа Меса 1980 года.
 Луис Арсе Катакора (род. 1963) — боливийский экономист и политик, президент Боливии (с 2020).
  (род. 1993) — эквадорский футболист.